Грифин има више значења:
 Грифин (Џорџија)
 Грифин (Индијана)
 Грифин (уметник)
 Грифон